Rosheim steht für:

 Rosheim, eine französische Stadt
 Kanton Rosheim, ein ehemaliger französischer Wahlkreis
 Benediktinerinnenkloster Rosheim, ein Priorat der Benediktinerinnen vom Heiligsten Sakrament

Rosheim ist der Name von:

 Josel von Rosheim (1476–1554), bedeutendster Fürsprecher der Juden im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation